Иван Махонин:
 Махонин, Иван Антонович (1913—1987) — Герой Социалистического Труда, бригадир колхоза имени Ленина Шебекинского района Белгородской области.
 Махонин, Иван Иванович (1895—1973) — инженер-конструктор, изобретатель в области авиастроения, машиностроения, вооружения, дистилляции топлива.